Новая Николаевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новая Николаевка — название села Карагайлы в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области до 2013 года.

Молдавия 
 Новая Николаевка — село в Унгенском районе.
 Новая Николаевка — до 1926 года название города Анений-Ной.

Россия 
 Новая Николаевка — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Новая Николаевка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Новая Николаевка — посёлок в Гагинском районе Нижегородской области.

Украина 
 Новая Николаевка — село в Винницком районе Винницкой области.
 Новая Николаевка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Новая Николаевка — село в Изюмском районе Харьковской области.